Mount Nelson kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Nelson, Antarktis,

Grenada 

 Mount Nelson (berg i Grenada), Saint Mark,

Kanada 

 Mount Nelson, Alberta, berg, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar